Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2011 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 24 по 30 октября. Соревнование продолжало серию зальных турниров в регионе, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Михаил Кукушкин
 в парном разряде —  Даниэле Браччали и  Потито Стараче

Общая информация 
Посев в одиночном соревновании возглавил Жиль Симон (№ 12 в мире на тот момент). Француз покинул турнир уже после стартового матча, а титул достался четвёртому сеянному Марину Чиличу, переигравшему в финале вторую ракетку посева Янко Типсаревича. Прошлогодний чемпион — Михаил Кукушкин — защищал свой титул, но также покинул приз уже в первом раунде. Сильнейшие несеянные участники соревнования проиграли в четвертьфинале.

Список участников парного турнира возглавила команда Франтишек Чермак / Филип Полашек (тогдашние 18-я и 25-я ракетки мира). Титул же достался британцам Колину Флемингу и Россу Хатчинсу, в финале переигравших Михаила Елгина и Александра Кудрявцева, а за матч до того выбившие из сетки первых сеянных чехословаков. Прошлогодние чемпионы — Даниэле Браччали и Потито Стараче — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марин Чилич обыграл  Янко Типсаревича со счётом 6-3, 3-6, 6-2.
 Чилич выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Типсаревич уступает свой 3-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс обыграли  Михаила Елгина /  Александра Кудрявцева со счётом 6-3, 6-7(5), [10-8].
 Флеминг выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хатчинс выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Октябрь 2011 года
2011
2011 год в Санкт-Петербурге